Gminy w USA:
 Island Grove (ang. Island Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Island Grove (ang. Island Grove Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage